Kaldfjorden kan henvise til flere steder i Norge:

 Kaldfjorden (Nordkap) – en fjord i Nordkap kommune i Finnmark fylke.
 Kaldfjorden (Tromsø) – en fjord på Kvaløya i Tromsø kommune i Troms.
 Kaldfjorden (landsby) – en landsby i enden af fjorden i Tromsø kommune.
 Kaldfjorden – en af søerne som indgår i vandkraftmagasinet Vinstervatna i Oppland fylke.